Порубка може бити:

 Порубка (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Порубка (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Порубка (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република
 Порубка (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република